Tobias Beecher est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Lee Tergesen.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97B412. Condamné le  pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse à une peine d'emprisonnement de 15 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans.

Personnalité 
Cet avocat brillant se retrouve projeté dans l'univers carcéral pour avoir renversé Kathy Rockwell, une fillette, alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Provenant d'un milieu privilégié, il ne rentre pas dans le moule des autres détenus et devient pour eux une proie facile. Vernon Schillinger, leader de la Fraternité aryenne, en fait dans un premier temps son souffre-douleur, en le violant et en le scarifiant dès sa deuxième nuit au pénitencier. 

Beecher sombrera malencontreusement dans la drogue et la dépression, jusqu'à sa rébellion spectaculaire contre Vernon Schillinger, qui le conduira à se transformer et à renverser la tendance pour devenir un des prisonniers les plus craints d'Oz, reconnu pour sa folie.

Mais avec le temps, la culpabilité, l'humilité et la sagesse, Tobias prendra conscience de sa sauvagerie impitoyable et de sa rage incontrôlable. Il sera alors partagé entre sérénité, indulgence, exubérance mais aussi entre anxiété, résignation et aversion.

Évolution du personnage 
Le cours de la série voit son personnage évoluer. Sa relation avec Chris Keller, son amitié pour Kareem Said et son conflit avec les Aryens construiront les hauts et les bas de son incroyable chemin de croix et la trame principale de la série, passant de la peur à la haine puis à la rédemption.

Saison 1 
Tobias Beecher entre à Oz terrifié, tout comme le seraient beaucoup d'autres. Il est témoin de l'agression portée sur Miguel Alvarez. Les nouveaux détenus d'Em City s'intègrent à l'aide de sponsors, celui choisi pour épauler Beecher est le virulent Dino Ortolani qui visiblement n'a que faire du nouveau venu.

Complètement égaré dans le milieu carcéral, il constate rapidement qu'il est hors de son élément, surtout après avoir fait la connaissance de son codétenu, le redoutable et monstrueux Simon Adebisi. Lors de sa première nuit, il lui vole sa montre et l'avertit qu'il le violera la prochaine nuit.  

Le lendemain, Beecher fait la connaissance d'un détenu à la carrure imposante mais sympathique, nommé Vernon Schillinger. Ce dernier lui propose de s'installer dans sa cellule afin de le protéger d'Adebisi. Beecher accepte naïvement et se fait transférer de suite. Une fois dans la cellule, Vernon demande anxieusement à Tobias s'il est juif, ce dernier examine ensuite les tatouages de Vernon : un éclair SS sur chaque bras ainsi qu'une croix gammée sur le pectoral droit. Schillinger lui déclare qu'il est désormais son esclave. Il s'avère être le chef tyrannique de la sanguinaire Fraternité aryenne dont la cruauté et l'ignominie n'ont pas de limite. À l'extinction des feux, Schillinger l'immobilise et lui scarifie une Svastika au fer rouge sur la fesse droite. S'en suivra une longue série d'humiliations et de sévices infligés par la fraternité : le sodomiser, lui faire manger du papier, lui faire déchirer des photos de sa famille, lui faire lécher leurs bottes jusqu'à ce qu'elles brillent et pire encore (le maquiller, le travestir et l'obliger à chanter sur scène devant tous les prisonniers) ...    

Parallèlement, l'incorrigible Ryan O'Reilly, ayant remarqué la torture récurrente que Beecher subissait, lui propose un marché : il le fournit en cannabis en échange de conseils juridiques dans son appel. Mais la pression devient de plus en plus intense, Beecher commence alors à consommer de l'héroïne, développant ainsi une dépendance. La psychiatre Sœur Peter Marie avec qui il travaille s'en rendra compte et le fera participer aux sessions de groupes anti-drogues. Pour tenter de le raisonner, Sœur Peter Marie fait en sorte que Beecher rencontre la mère de Kathy Rockwell. Beecher a trop honte pour parler, la mère s'énerve progressivement et finit par déferler sa haine sur Beecher et le condamne.    

Quelques jours plus tard, Schillinger se lasse de lui et l'oblige à quitter la cellule vêtu d'un T-shirt représentant le drapeau confédéré. Beecher, apeuré de se faire tuer par un noir, court rejoindre O'Reilly, qui lui donne du PCP, un narcotique synthétique. Beecher, succombant aux effets de la drogue, saisit une chaise, s'avance vers Schillinger toujours dans sa cellule, et brise la paroi en verre acrylique, envoyant un fragment cassé dans l'œil du néo-nazi. Beecher, en Bad trip, s'apprête à sauter dans le vide, mais les gardes l'en empêchent immédiatement et le placent au mitard.    

Après sa libération, sobre et déterminé, il confronte Schllinger (maintenant borgne) dans le gymnase. Beecher lui éclate les testicules, l'assomme d'un coup d'haltère, l'attache à un banc puis défèque en plein sur son visage devant tous les détenus. Cela lui fait gagner le respect des leaders. Dorénavant, la situation est inversée, Vernon est surnommé "Raie du cul" ou encore "Merdeux" et Beecher a le cœur empli de haine.   

Lors de l'émeute déclenchée par les Musulmans, Beecher se range aux côtés d'O'Reilly, en guise de garde du corps. Beecher laisse sortir sa fureur bousculant brutalement les détenus sur son passage, en aspergeant la meute enragée avec un extincteur et gifle Adebisi quand celui-ci est en manque. Au moment où les autorités interviennent, Beecher pousse un hurlement de joie et de victoire face au chaos qui règne à Em City.

Saison 2 
Juste après l'émeute, les prisonniers d'Em City (soit une centaine de détenus) sont logés dans d'autres sections du pénitencier. Beecher et d'autres partagent la cellule avec le caractériel James Robson. En pleine nuit, celui-ci lui impose une fellation, mais Beecher, apte à se défendre, lui sectionne la coupe du pénis. Il est envoyé une fois de plus au mitard. 

11 mois plus tard. Beecher est d'humeur festive mais rancunière lorsqu'il apprend le retour de Schillinger. Il vient souvent le provoquer ouvertement et lui dire qu'il peut manipuler les rapports psychiatriques de Sœur Peter Marie pour ruiner ses chances d'être en liberté conditionnelle. Effrayé, le néo-nazi cherche un détenu pour exécuter Beecher, il demande à son propre gang, ils déclinent l'offre de peur de confronter Beecher. Il tente avec les Italiens puis avec les Latinos mais en vain. Puis il a un déclic ; il a vu l'officier Diane Whittlesey assassiner le motard Scott Ross et menace de tout révéler si la gardienne ne tue pas Beecher. Whittlesey accepte à contrecœur de se débarrasser de Beecher si Schillinger se tait. Beecher disparaît et Schillinger rencontre par la suite Whittlesey pour voir le corps mort de Beecher. Elle lui révèle par la suite que leur conversation a été enregistrée. Schillinger est arrêté pour conspiration de meurtre, ce qui ruine ses chances d'être libre et allonge sa peine.

Une fois Schillinger au mitard, Beecher se réjouit auprès de son codétenu Augustus Hill, ce dernier lui rappelle que Schillinger sera prêt à tout pour se venger. Pendant ce temps, McManus décide d'organiser une rencontre entre Beecher et la juge qui l'a condamné. Elle exprime le remords pour sa décision et s'excuse auprès de Beecher. Il répond qu'elle avait raison dans sa décision, mais ajoute qu'il ne peut pas lui pardonner. Beecher continue d'être hanté par les cauchemars de l'accident. 

Hill est finalement transféré dans une cellule différente. Un nouveau détenu, Chris Keller, est introduit, ce qui marque le début de la relation la plus ambigüe et complexe de la série. Keller détient toutes les caractéristiques du parfait psychopathe. Il purge une peine d'un siècle pour braquage, meurtre, vols, agressions, violation de liberté conditionnelle et conduite sous emprise de stupéfiants. 

Plus tard, Beecher apprend que sa femme s'est tuée. Fatalement, Schillinger en profite pour insinuer que la fraternité aryenne a pointé un pistolet sur sa tête et l'a forcée à écrire la lettre de suicide qui blâme Beecher pour tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Avec le temps, l'amitié platonique entre Beecher et Keller a pris des dimensions plus intimes, ils se rendent compte lors de leur séance de grappling qu'ils sont attirés l'un pour l'autre. Ils s'embrasseront pour la première fois dans la buanderie de la prison. 

Cependant, à l'insu de Beecher, Keller est en réalité un espion envoyé par Schillinger dans le but de l'amadouer pour l'écraser au moment propice. Après que Keller a fait replonger Beecher dans l'alcool pour le rendre vulnérable, le garde raciste Karl Metzger saute sur l'occasion pour le mener au gymnase, là où Keller et Schillinger lui casseront bras et jambes. Chris lui avoue qu'il avait rencontré Vernon dans une autre prison à l'âge de 18 ans et bien sûr qu'il n'éprouvait absolument aucun sentiment pour Beecher...

Saison 3 
4 mois de convalescence plus tard, Keller réalise qu'il est vraiment tombé amoureux de Beecher et tente désespérément de regagner sa confiance. Beecher, cependant, rejette Keller et refuse de lui pardonner à moins qu'il confesse son rôle dans l'attaque. Beecher tue alors Metzger en l'égorgeant après lui avoir lacéré le visage. Alors que Keller avoue, Beecher refuse toujours le pardon, embuscade Keller pendant son service puis le poignarde. Bien que Keller n'ait jamais vu son attaquant, Beecher lui dit qu'il avait été celui qui l'a attaqué quelque temps plus tard.

Le conflit entre Beecher et Schillinger se prolonge toujours. Lorsque le fils de Schillinger, Andrew, est arrêté et incarcéré à Oz, Beecher voit la chance de s'harmoniser avec Schillinger en organisant un partage avec lui. Alors que Beecher ne fait jamais rien à Andy et l'aide en fait à lutter contre son addiction aux substances illicites. Il conduit Schillinger à croire qu'il va violer Andy, puisque celui-ci l'apprécie. Schillinger s'occupe ensuite de faire tuer son propre fils, en le faisant jeter au mitard et en demandant à un gardien de lui livrer de l'héroïne, sachant qu'il ne résisterait pas à la tentation et qu'il ne survivrait pas. Les collaborateurs du plan de Beecher (Keller et O'Reilly) sont heureux du résultat, puisqu'ils ont tourmenté Schillinger et retourné son fils contre lui. Beecher, qui lui est insatisfait malgré sa vengeance, se sent ravagé et culpabilise pour sa part dans la mort d'Andy.

À ce stade, Beecher est compagnon de cellule avec l'ancien leader musulman Kareem Said, qui convainc Beecher de résoudre sa culpabilité en demandant le pardon de Keller et de Schillinger. Alors que la tension raciale dans Oz se renforce, Tobias et Kareem sont les seuls hommes de milieux différents qui restent amis.

Beecher pardonne enfin à Keller après l'avoir sauvé d'une attaque improvisée de Schillinger. Malgré la désapprobation de Saïd, Keller et Beecher se retrouvent en amoureux lors de la finale de la saison.

Saison 4

Partie 1 
Beecher essaie de résoudre son démêlé avec Schillinger en demandant à un enquêteur privé au cabinet d'avocats de son père de découvrir son fils cadet Hank. Vernon, de son côté, pense que Beecher essaie de monter Hank contre lui comme il l'avait fait avec Andrew. Il ordonne donc à Hank d'enlever les deux enfants de Beecher. Hank coupe la main du fils de Beecher et la lui transmet à Oz par la poste. Hank le tue avant de libérer finalement sa fille. Schillinger paie également un autre prisonnier pour dire à Beecher que Keller est responsable de l'enlèvement. Déjà soupçonneux après avoir appris que Keller était impliqué dans une série de meurtres homosexuels, cela ne faisait plus aucun doute. Aveuglé par la rage, Beecher essaie de tuer Keller. 

Quand Beecher apprend la vérité, il essaie de s'excuser auprès de Keller, mais Keller le rejette. Beecher a des relations sexuelles avec les détenus Brian Barlog et Mondo Browne afin de se réconforter. En apprenant que Hank Schillinger a été acquitté en raison d'une technicité juridique, il s'approche de Chucky Pancamo. Il lui propose un marché ; la mafia kidnappe Hank et le supprime pendant qu'il s'occupe lui-même de Vernon. Une semaine après, Beecher, perplexe, demande après réflexion, à Pancamo de ne pas tuer le fils Schillinger, mais il est informé que c'est trop tard. 

Keller a ensuite fait d'une pierre deux coups : il a tué Barlog et Browne, les amants de son âme-sœur, ce qui est sa vengeance personnelle mais aussi la première étape du complot pour miner l'autorité du nouveau directeur communautariste de Emerald City, Martin Querns.

Partie 2 
Quand Schillinger apprend la mort de Hank, Keller avoue faussement avoir embauché le tueur à gages. Keller le fait pour se faire la cible de Schillinger au lieu de Beecher, et peu après il est transféré dans une autre unité. Beecher et Schillinger sont alors impliqués dans un programme d'interaction entre la victime et l'agresseur mené par Sœur Peter Marie, qui tente d'aider Beecher à combattre ses démons intérieurs. Avec Keller dans le Massachusetts pour avoir confessé le meurtre de Hank, Beecher a une chance d'obtenir la libération conditionnelle et flirte avec son avocat, Katherine McClain. Elle réussit tout de même à lui obtenir la libération conditionnelle. Beecher est protégé par Saïd et ses hommes contre une nouvelle attaque orchestrée par les aryens. 

Il sort enfin de l'enfer carcéral et fête sa sortie avec ses amis et sa nouvelle famille. 

Il est finalement révélé que Beecher a été privé de liberté conditionnelle ; sa libération conditionnelle n'était qu'un rêve... Dans la bibliothèque, Schillinger et Robson viennent bizuter Beecher, mais avant qu'ils puissent lui nuire, Saïd apparaît et les poignarde.

Saison 5 
Craignant une guerre entre les Aryens et les Musulmans, Sœur Pete suggère à Beecher qu'il devrait interagir avec Schillinger et Saïd. Lors de la première session d'interaction, Beecher dit que les tentatives de Schillinger pour ruiner sa libération conditionnelle étaient semi-justifiées et que le chef des musulmans et le leader néo-nazi sont très semblables, en dépit des différences drastiques dans les croyances. Au fur et à mesure que les séances d'interaction se poursuivent, Chucky Pancamo informe Beecher que l'agent du FBI Pierce Taylor l'a impliqué dans le meurtre de Hank Schillinger. Les Italiens et les Aryens vont à la guerre.

Peu de temps après, Keller est libéré de la garde du Massachusetts. Le retour de Keller à Oz n'est pas facile, cependant, Taylor a maintenant des preuves l'impliquant dans une série de meurtres, et un verdict de culpabilité l'envoie au couloir de la mort. Keller est isolé de la population générale, et donc de Beecher.

Dans une séance d'interaction, Schillinger nie toute implication dans le viol de Tobias et ce dernier l'attaque. Par la suite, les jeunes violeurs Franklin Winthrop et Adam Gunzel arrivent à Oz, ce dernier est un ami de la famille de Beecher et celui-ci va donc jouer le mentor et le protéger. Winthrop qui n'est pas à Em City, est immédiatement violé par les Aryens et transformé en leur esclave sexuel. Beecher, inquiet pour la sécurité de Gunzel, recrute les Italiens pour le protéger. Lorsque Robson et plusieurs autres Aryens tentent d'agresser Gunzel dans le gymnase, les Italiens dirigés par Francis Urbano le sauvent. Fâché par une tentative ratée, Schillinger astreint Winthrop de raconter à l'homophobe Gunzel les relations de Beecher avec les hommes. Dégoûté, Gunzel rejette son protecteur, en partie à cause des autres détenus qui pensent que lui et Beecher sont des amants.

Schillinger s'excuse auprès de Beecher dans une séance d'interaction et peu après lui propose un accord. Schillinger dit à Beecher que s'il veut voir Keller, il doit permettre à Gunzel d'être transféré à l'Unité B, sans la protection des Italiens, où Schillinger sera libre de faire ce qu'il veut de Gunzel. Beecher refuse d'abord, mais y songe après avoir été fatigué de la violence verbale de Gunzel. Lorsque Gunzel parle avec les Motards, Beecher l'avertit de l'alliance Aryens/Bikers qui est utilisée pour rapprocher Gunzel de Schillinger. Gunzel le frappe alors devant toute la population d'Em City et pousse à plusieurs reprises la tête de Beecher vers son pénis pour simuler le sexe oral. Beecher cède aux exigences de Schillinger et convainc McManus qu'il ne peut plus aider Gunzel. Tim McManus transfère ensuite Gunzel à l'unité B où il est violé par les Aryens sous le regard de Winthrop. Gunzel est alors vu dans le gymnase, battu et ensanglanté.

Réprimé par la culpabilité, Beecher demande le conseil de Saïd. Il lui conseille d'abandonner sa relation avec Keller et d'aider Gunzel. Beecher demande à Sœur Pete de parler à Gunzel et à Schillinger, de peur que Gunzel finisse par devenir l'un des leurs. Pendant ce temps, Schillinger propose à Gunzel de s'échapper, ce qui entraîne sa mort (coincé dans la clôture électrique). Se sentant responsable de la mort de Gunzel, Beecher avoue aux autorités l'implication de Schillinger, obligeant le préfet Leo Glynn à condamner Schillinger à l'isolement pour une durée indéterminée. Beecher rencontre alors Keller, qui vient d'être reconnu coupable de meurtre, et les deux partagent un baiser intime.

Saison 6 
Beecher est transféré à l'unité J (celle des détenus sous protection) car McManus voit qu'il est devenu la cible des aryens encore une fois en raison de son témoignage contre Schillinger. Le père de Beecher, Harrison, s'apprête à sortir de prison après s'être occupé de l'appel de Keller. Winthrop surgit et le tue, devenant ainsi un membre de la Fraternité aryenne. Heureusement, Beecher est libéré, hérite du cabinet d'avocats de son père et obtient l'annulation de la condamnation à mort de Keller. 

Ce n'est pas un rêve cette fois-ci. Lors d'une visite avec Keller, ce dernier avoue à Beecher que son ex-femme est terriblement malade et lui demande de prendre un médicament pour elle qui n'avait pas été approuvé par le F.D.A. et donc illégal. Après que Beecher a accepté de le faire, Keller téléphone anonymement à la police et leur dit où l'affaire a lieu. Une fois de retour en prison, Beecher bannit Keller de sa vie.    

Keller (qui a renoué avec Schillinger) discute avec ce dernier pour tuer Beecher. Schillinger veut s'en occuper, mais Keller, à sa grande surprise, s'en charge.  

Dans une tentative pour que Beecher le pardonne, Keller orchestre la mort de Schillinger. Pendant la production d'Oz de Macbeth (dans laquelle Beecher et Schillinger assurent un rôle), il lui montre une sorte de tige avec un manche sous forme de ressort mais factice, puis lui montre une autre cette fois vraie et l'agresse, l'assomme et lui met des menottes aux poignets les bras dans le dos, puis l'assoit sur une chaise, lui met du scotch noir sur la bouche, joue avec les deux armes en enfonçant la fausse à deux reprises, lui disant que son association avec Schillinger est fausse, que Schillinger veut le tuer mais qu'il a pris sa place pour le protéger, puis retire le scotch et l'embrasse, lui détache les mains et lui met une claque pour le réveiller. Plus tard lors de la représentation, dans les coulisses, il lui donne un couteau qui devait être factice mais ne l'était pas pour le final de la pièce. Schillinger lui en avait déjà un, mais factice. Beecher le voit lorsqu'il poignarde accidentellement Schillinger pour de vrai, le tuant sur le coup. 

Une fois que Beecher apprend ce qu'il s'est passé à propos de sa conditionnelle fichue et de la mort de Schillinger, la discussion entre Keller et Beecher dérape, et au cours de celle-ci, Keller se rend compte que Beecher ne sera plus capable de l'aimer à nouveau. La dispute se termine avec Beecher rejetant Keller pour la dernière fois, comme Beecher le repousse, Keller commet un acte final de trahison en se jetant vers l'arrière sur une balustrade en criant "Beecher, ne fais pas ça !", le suicide accusant Beecher comme étant le meurtrier.

Beecher est vu pour la dernière fois dans le bus qui transfère les prisonniers après l'infection du pénitencier causée par Keller. Son sourire énigmatique nous indique qu'il sait que les Aryens sont morts et qu'il connaît parfaitement la raison de cette contagion.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Alcoolique de fiction
Avocat de fiction
Meurtrier de fiction
Bisexuel de fiction
Personnage LGBT de série télévisée
Tueur d'enfant de fiction
Victime de violence conjugale de fiction
Victime d'agression sexuelle de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997